Amphoe Raman (Thais: รามัน) is een district in de provincie Yala. De hoofdstad van het district is de gelijknamige plaats Raman. Het is verdeeld in 16 gemeenten (tambon):

Geschiedenis
Raman was een van de staten waarin het koninkrijk Pattani opgesplitst werd en later werd het een zelfstandige provincie. Na verschillende hervormingen werd het bij de provincie Yala gevoegd.

Raman
Yala (provincie)